Рыба́чий — название географических объектов в России.

Полуостров 
 Рыбачий — полуостров в Мурманской области.

Населённые пункты 
 Рыбачий — посёлок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.
 Рыбачий — посёлок в Зеленоградском муниципальном округе Калининградской области.
 Рыбачий — бывший посёлок в Камчатском крае, в 1968 году вошёл в состав города Вилючинска.
 Рыбачий — бывший посёлок в Ольском районе Магаданской области.
 Рыбачий — посёлок в Надеждинском районе Приморского края.
 Рыбачий — посёлок в городском округе Чапаевск Самарской области.

См. также 
 Рыбачье